Handia (plaats), plaats in India
 Handia (film), Spaanse film uit 2017